Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu – publiczny szpital w Toruniu, jedyny tego typu w województwie kujawsko-pomorskim, przyjmuje rocznie ponad 3 tysiące pacjentów.

Organem tworzącym dla szpitala jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

Lokalizacja 
Główna siedziba szpitala znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Szosa Bydgoska 1.

Historia 
Szpital powstał 1 czerwca 2001 roku w wyniku połączenia trzech jednostek organizacyjnych wydzielonych z Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu. Były to: Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień, Oddział Odwykowy Całodobowy oraz Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień z Pododdziałem. W styczniu 2002 roku powstał Oddział Dzienny Odwykowy. W tym samym roku powstał także pierwszy w województwie Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień przeznaczony dla dzieci i młodzieży (32 łóżka), a w styczniu 2004 roku otwarto pierwszy i jak dotąd jedyny w kraju Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień (18 łóżek) oraz rozpoczęto wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000, uwieńczone otrzymaniem certyfikatu w grudniu tego samego roku. Była to pierwsza placówka terapii uzależnień w Polsce, która uzyskała taki certyfikat. W 2014 roku szpital został rozbudowany.

Szpital ściśle współpracuje z Instytutem Nauk Pedagogicznych i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz praktyk studenckich.

Struktura organizacyjna

Oddziały 
 Oddział Dzienny Odwykowy, ul. Szosa Bydgoska 1 
 Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień, ul. Szosa Bydgoska 1
 Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień, ul. Tramwajowa 2/4 
 Oddział Odwykowy Całodobowy, ul. Włocławska 233-235
 Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień, ul. Włocławska 233-235

Poradnie i przychodnie 
 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Szosa Bydgoska 1  
 Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, ul. Szosa Bydgoska 1

Nagrody i wyróżnienia 
 laureat konkursu "PERŁY MEDYCYNY 2007"

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona szpitala

Szpitale w Toruniu